

Geologia 
 ADO (geologia) – Formazione di Monte Adone – nel comune di Sasso Marconi, in provincia di Bologna – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Geografia 
 Ado – local government area della Nigeria

Informatica 
 ADO – ActiveX Data Objects – piattaforma Microsoft Enterprise

Matematica 
 Igor' Ado, matematico sovietico

Politica 
 ADO – Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland, associazione sudtirolese nazista per le Opzioni in Alto Adige

Sport 
 Ado – soprannome di Eduardo Roberto Stinghen, calciatore brasiliano
  – Alles Door Oefening – società olandese di calcio
 ADO (baseball) – società olandese di baseball

Altro 
 Ado – antroponimo maschile italiano

Altri progetti